Rancho Largo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Largo, Querétaro Arteaga, 
 Rancho Largo, Guanajuato, San José Iturbide, 
 Rancho Largo (periodiskt vattendrag), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar